Челя́бинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Челябинская улица — улица в Астрахани.
 Челябинская улица — улица в Волгограде.
 Челябинская улица — улица в Иркутске.
 Челябинская улица — улица в посёлке Нагорный Советского района Казани.
 Челябинская улица — улица в Москве.
 Челябинская улица — улица в Новосибирске.
 Челябинская улица — улица в Омске.
 Челябинская улица — улица в городе Орле.
 Челябинская улица — улица в городе Пензе.
 Челябинская улица — улица в Перми.
 Челябинская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Челябинская улица — улица в городе Самаре.
 Челябинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Челябинская улица — улица в городе Тюмени.
 Челябинская улица — улица в Хабаровске.
 Челябинская улица — прежнее название Машинной улицы в Екатеринбурге.

Украина 
 Челябинская улица — улица в Днепре.
 Челябинская улица — прежнее название улицы Пантелеймона Кулиша в Киеве.
 Челябинская улица — улица в Луганске.
 Челябинская улица — улица в городе Полтаве.
 Челябинская улица — улица в Севастополе.
 Челябинская улица — улица в Харькове.
 Челябинская улица — улица в Черновцах.